Weidenholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Weidenholzer (* 1984), österreichische Schriftstellerin
 Johann Weidenholzer (1884–1958), österreichischer Politiker (CSP, ÖVP)
 Josef Weidenholzer (* 1950), österreichischer Soziologe und Politiker (SPÖ)